Тольме́дзо, Тольмеццо () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 10673 человека (2008 г.), плотность населения составляет 162 чел./км². Занимает площадь 66 км². Почтовый индекс — 33028. Телефонный код — 0433.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: http://www.comune.tolmezzo.ud.it

Ссылки 

Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
Национальный институт статистики